La primera Copa del Món de Futsal AMF es va disputar a la República de Sakhà (Iacútia) a Rússia, entre l'11 i el 19 de juny de 2007 amb la participació de dotze seleccions nacionals.

Les seus dels partits van ser Mirni, Lensk, Neriungri i Iakutsk.

Aquest torneig mundial per invitació va servir com a preparació del Campionat del Món 2007, disputat a l'Argentina.

Participants 
{| width="100%" align=center

|valign=top width="22%"|

{| align=center cellpadding=4 cellspacing=0 style="background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%;" width=140
|- align=center bgcolor=#006699 style="color:white;"
!width=100% colspan=2|Grup A

|- align=center bgcolor=#D0E7FF
||align=left| Angola

|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|
|align=left| Austràlia

|- align=center bgcolor=#D0E7FF
||align=left| Paraguai

|}

|valign=top width="22%"|

|valign=top width="22%"|

 Fase final Llocs 9 al 12Llocs 5 al 8Llocs 1 a 4'''

Classificació final

Referències 

 11/06/2007 FCFS 
 12/06/2007 FCFS 
 14/06/2007 FCFS 
 16/06/2007 FCFS 
 17/06/2007 FCFS

Enllaços externs 
 Pàgina de l'AMF amb els resultats de la primera fase i els quarts de final  
 Pàgina de l'AMF on es destaca la victòria de "Catalunya" sobre "Espanya".  
 Pàgina de la Federació Bielorussa amb els resultats

Competicions de futbol sala mundials